Оломна — название географических объектов в России:

 Оломна — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Оломна — река в Ленинградской области, приток реки Волхов.